Název Sítiny může mít význam:

 Sítiny (Mnichov) – část obce Mnichov v okrese Cheb
 Sítiny (Svatý Jiří) – část obce Svatý Jiří v okrese Ústí nad Orlicí
 Sítina (Juncus) – rod jednoděložných rostlin z čeledi sítinovité (Juncaceae)

Rozcestníky - místopisné jméno